Arminio ist der Name mehrerer Opern über Hermann den Cherusker:

 Arminio (Biber), Oper von Heinrich Ignaz Franz Biber, auch unter dem Namen Chi la dura la vince (Wer aushält, siegt) bekannt (um 1690)
 Arminio (Salvi), Opernlibretto von Antonio Salvi (1703)
 Arminio (Händel), Oper von Georg Friedrich Händel nach dem Libretto Salvis (1737)
 Arminio (Hasse, 1730), Oper von Johann Adolph Hasse nach dem Libretto Salvis (1730)
 Arminio (Hasse, 1745/1753), Oper von Johann Adolph Hasse nach einem Libretto von Giovanni Claudio Pasquini (1745, Zweitfassung 1753)